То́чка может означать следующее:

 Точка — геометрический абстрактный объект, не имеющий никаких измеримых характеристик, кроме координат.
 Материальная точка — схожее понятие в механике, простейшая физическая модель.
 Точка — процесс механической обработки, вытачивания, заострения. См. также Точение.
 Точка — знак препинания при письме во многих языках.
 Точка — традиционный символ десятичного разделителя в Великобритании, США и в языках программирования.
 Точка — обозначение корневого домена в иерархии доменов глобальной сети.
 Точка — один из символов азбуки Морзе.
 Точка — единица измерения расстояния в русской и английской системах мер.
 Точка — сеть магазинов электроники и развлечений.
 «Точка» — альбом группы «Ленинград».
 «Точка» — российский кинофильм 2006 года по одноимённой повести Григория Ряжского.
 «Точка» — дивизионный ракетный комплекс.
 «Точка» — красноярский молодёжно-субкультурный журнал.
 «Точка» — клуб и концертная площадка в Москве.
 Точка — место несения боевого дежурства.
 ТОЧКА — информационно-аналитическая программа на телеканале НТВ.
 «Точка» — российский банк, совместное предприятие банка «Открытие» и платёжного сервиса Qiwi.

Топоним

Казахстан 
 Точка — до 1992 года название аула Баяш Утепов в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Точка — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Точка — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Точка — село в Лопатинском районе Пензенской области.

Диакритические знаки

См. также 
 Горячая точка
 Точка кипения
 Точка росы (значения)
 Точки
 Огневая точка
 Точка 1-я — поселок в Ртищевском районе Саратовской области.